Le qualificazioni del singolare  del BRD Năstase Țiriac Trophy 2015 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Tobias Kamke (primo turno)
  Radu Albot (secondo turno)
  Jürgen Zopp (qualificato)
  Niels Desein (primo turno)

 Gerald Melzer (ultimo turno) 
 Adrian Ungur (secondo turno) 
 Evgeny Donskoy (ultimo turno) 
 Jan Hernych (primo turno)

Qualificati

  Lorenzo Giustino
  Thomas Fabbiano

  Jürgen Zopp 
  Nikola Mektić

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

BRD Năstase Țiriac Trophy 2015
ATP World Tour 2015